Skupina 6 bila je jedna od devet skupina kvalifikacija za SP u Južnoj Koreji i Japanu 2002. 

{| style="font-size:88%;"
|-
|valign=top|

Utakmice 

  -  0:0
  -  0:1
  -  0:4
  -  0:2
  -  1:1
  -  0:1
  -  10:1
  -  4:1
  -  2:2
  -  4:0
  -  1:1
  -  4:0
  -  3:1
  -  0:1
  -  1:4
  -  0:0
  -  0:4
  -  2:0
  -  1:0
  -  2:1

Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u nogometu

bs:Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2002.#Grupa 6
es:Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol de 2002#Grupo 6
ja:2002 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選#グループ6
ko:2002년 FIFA 월드컵 유럽 지역 예선#6조
nl:Wereldkampioenschap voetbal 2002 (kwalificatie UEFA)#Groep 6
pt:Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2002 - Europa#Grupo 6
ru:Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир, УЕФА)#Группа 6